Бутурлинская волость — название ряда административно-территориальных единиц в Российской империи и СССР:

 Бутурлинская волость (Бобровский уезд) — в составе Воронежской губернии, Бобровский уезд. В ряде источников упоминается как Бутурлиновская волость.
 Бутурлинская волость (Княгининский уезд) — в составе Нижегородской губернии, Княгининский уезд
 Бутурлинская волость (Инсарский уезд) — в составе Пензенской губернии, Инсарский уезд
 Бутурлинская волость (Сердобский уезд) — в составе Саратовской губернии, Сердобский уезд
 Бутурлинская волость (Юхновский уезд) — в составе Смоленской губернии, Юхновский уезд